Darell est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Prénom 
Darell est un prénom anglo-saxon qui a pour variantes Darrell, Darrel, Daryl, Darryl et Darrelle, ce dernier pouvant être épicène.

Patronyme 

 Dave Darell, disc jockey et producteur allemand de musique électronique.

Personnage de fiction 
 Bayta Darell, personnage de l'univers du Cycle de Fondation d’Isaac Asimov.

Voir aussi